Pride Shockwake 2004 (conhecido no Japão como Otoko Matsuri – Sadame) foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  na Saitama Super Arena em Saitama, Japão. Esse evento contou com a Luta Final do Grand Prix de Pesados de 2004 porque a luta no Final Conflict havia acabado em Sem Resultado.

Resultados

Chave do Grand Prix de Pesados do Pride de 2004 

1 No Pride Final Conflict 2004, a luta foi considerada sem resultado após Antonio Rodrigo Nogueira desferir acidentalmente uma cabeçada em Fedor Emelianenko. A final foi remarcada para o Pride Shockwave 2004.

Ligações Externas 

2004 nas artes marciais mistas